Констанція Угорська (, , ; 1237–1288/1302) — п'ята дочка Короля Угорщини Бели IV і Марії Ласкарини, дочки нікейського імператора Федора І.

Ім'я 
Можливо була названа на честь своєї легендарної прапрабабусі Констанції Отвіль або на честь своєї двоюрідної бабусі Констанції Арпад.

Родина 
У короля Бели IV було десятеро дітей. Сестрами Констанції були св. Кунегунда, одружена з краківсько-сандомирським князем Болеславом V Сором'язливим, бл. Йолента, одружена з калішським князем Болеславом Побожним, Анна, одружена з одвічним суперником Романовичів за галицький престол, баном Мачви і Славонії Ростиславом Михайловичем, Єлизавета, одружена з герцогом Баварії Генріхом ХІІІ Віттельсбахом, св. Маргарита Угорська від народження була присвячена батьками Богу. Її брат Стефан V став угорським королем. 

У першу чергу через дітей сестри Анни діти Констанції і Льва І були спорідненими з основними королівськими родинами Центральної Європи. Є нащадком Великих князів Київських Володимира Мономаха та Ярослава Мудрого. Праправнучка української княжни Єфросинії, доньки Великого князя Київського Мстислава Великого.

Біографія 
Спроба майбутнього короля Данила 1240 року породичатись з Белою IV не мала успіху. Після розгрому Угорщини 1241 року ордами Батия, розгрому у битві під Ярославом 1245 року війська Ростислава IV, підтримуваного угорсько-польськими загонами, наступного отримання Данилом Романовичем ярлика на правління у ханів, король Угорщини вирішив припинити подальшу угорську експансію у Галичині і запропонував Данилу Галицькому видати свою дочку за його сина. Біля 1246/1247 років відбувся шлюб Констанції з князем Львом I Даниловичем. Припускають, що у придане Лев І отримав землі у Закарпатті навколо Мукачева. Після одруження Констанція залишалась католичкою і це не дивно, адже її сестри Кунегунда, Маргарета зачислені до почту католицьких святих, а Йолента — до блаженних. Також її шлюб може свідчити про те, що Романовичі були саме католиками. Легенди пов'язують її ім'я із закладенням у Львові храму Івана Хрестителя і костелу Божого Тіла (домініканців). Відома згадка про Констанцію згадує її відвідини монастиря кларисок у Старому Сончі 1288 року, де перебувала її сестра св. Кінга і, можливо, вже знаходилась дочка Святослава. На основі напису у Євангелії монастиря Св. Онуфрія у Лаврові, де постригся монахом Лев І, існує гіпотеза, що Констанція ще була жива на 1301 рік. За місце її поховання у Львові називають храм Івана Хрестителя чи храм Св. Катерини Олександрійської Низького замку.

Вшанування пам'яті 

 Барельєф із її зображенням вибито на Храмі святого Іонна Хрестителя у місті Львів.

 Беатифікована Папою Римським Климентієм X у 1674 році.

Діти 
У Костанції і Льва І було троє дітей.
 Юрій Львович (1252/57—1308) — король Руський
 Святослава ( 1302) — черниця клариска у монастирі Старого Сонча її тітки Св. Кінги.
 Анастасія ( 1335) — видана бл. 1301 за добжинського князя Земовита.

Родовід 
Констанція веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських з роду Мономаховичів та Ярославичів.

Література 

 
 Крип'якевич І.  Галицько-волинське князівство. — К., 1984. — С. 97. 
 Літопис руський  / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К. : Дніпро, 1989. — C. 402—405. — ISBN 5-308-00052-2.
 Мицько І. Королевич Лев Данилович та давній Львів. — 2001.

Примітки 

Арпади
Дружини монархів України
Галицькі княгині
Волинські княгині
Поховані у Львові
Католицькі блаженні
Святі-жінки
Католицькі Блаженні, пов'язані з Україною